Fernando Mendes (1937-2016) – calciatore portoghese
Fernando Mendes (1966) – calciatore portoghese
Fernando Mendes (1946-2001) – ciclista portoghese